Рэм Леонидович Яво́рский (1925 — 1995) — советский историк и педагог, ректор Новокузнецкого педагогического института. Брат киноактёра Феликса Яворского.

Биография 
Родился 1 января 1925 года в Томске. Закончил 9 классов, поступил в артиллерийскую школу. После окончания артиллерийской школы в феврале 1944 года ушёл на фронт, воевал на 1  Украинском фронте. В сентябре 1944 года был тяжело ранен. Закончил войну в Чехословакии старшим лейтенантом. Выпускник исторического факультета. Окончил Новокузнецкий педагогический институт, кандидат исторических наук. Преподавал там же на кафедре истории КПСС и научного коммунизма, с 1962 года проректор, в 1967—1983 годах ректор института. Почётный гражданин Новокузнецка.
Умер 27 апреля 1995 года. 

Ежегодно на кафедре истории нфи КемГУ проходят  "Чтения, посвященные памяти Р.Л.Яворского".

Примечания

Ссылки 
 Яворский Рэм Леонидович: Биография в Архиве города Новокузнецка

Преподаватели Кузбасской педагогической академии
Ректоры вузов России
Почётные граждане Новокузнецка
Ректоры Кузбасской педагогической академии